Gerard Bartus van Krieken (1836–1913), Nederlands organist en componist
Han van Krieken (1956), Nederlands medicus
Hugo van Krieken (1951–2009), Nederlands radiopresentator
Jan van Krieken van Huessen (1942), Nederlands vrij beeldend kunstenaar
Laetitia van Krieken (1964), Nederlandse toetseniste, arrangeur, vocaliste en componiste

Nederlandse of Vlaamse achternaam